Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Los Angeles 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Anne Smith che hanno battuto in finale Barbara Potter e Sharon Walsh 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Kathy Jordan /  Anne Smith (Campionesse)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura (primo turno)

 Barbara Potter /  Sharon Walsh (finale)
 Rosie Casals /  Candy Reynolds (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Los Angeles 1982